Ricardo Alex Costa Santos – giocatore di beach volley brasiliano
Alex Costa dos Santos – calciatore brasiliano
Alex Antônio de Melo Santos – calciatore brasiliano
Alex Teixeira – calciatore brasiliano
Alex Santos – calciatore giapponese